Een Romeinse godin van de oorlog, zie Bellona (mythologie)
 Een gemeente in Italië, zie Bellona (gemeente)
 Een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter, zie Bellona (planetoïde)
 Een Noorse natuurbeschermingsorganisatie, zie Bellona Foundation